Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Düsseldorf Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německý pár Andre Begemann a Martin Emmrich, jehož členové nestartovali společně. Begemann se rozhodl události nezúčastnit. Spoluhráčem Emmricha se stal krajan Kas, s nímž se probojoval opět do finálového duelu.

Soutěž čtyřhry vyhrála třetí nasazená mexicko-americká dvojice Santiago González a Scott Lipsky, když ve finále přehrála německý pár Martin Emmrich a Christopher Kas po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 7–5 a 4–6, až v supertiebreaku poměrem míčů [10–3].

Nasazení párů 
  Treat Huey /  Dominic Inglot (1. kolo)
  Jamie Murray /  John Peers (semifinále)
  'Santiago González /  Scott Lipsky (vítězové)
  Tomasz Bednarek /  Lukáš Dlouhý (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Düsseldorf Open
Tenis v Německu v roce 2014
ATP World Tour 2014